Fritsch-Kaserne steht für:

 Freiherr-von-Fritsch-Kaserne (Celle), Scheuen (1970–2006)
 Freiherr-von-Fritsch-Kaserne (Breitenburg) (1956–2008)
 Fritsch-Kaserne (Koblenz) (1964–1998)
 Cambrai-Fritsch-Kaserne, Darmstadt (1950–2008)
 Freiherr-von-Fritsch Kaserne (Hannover), Hannover-Bothfeld  (1964–2001)
 Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne, heute Staufer-Kaserne, Pfullendorf (1964–2013)